

Informática
 ABC (Yet Another BitTorrent Client) — um cliente de bittorrent em código aberto
 Atanasoff–Berry Computer — o primeiro computador digital
 ABC (linguagem de programação) — uma linguagem de programação

Música
 ABC (banda) — uma banda inglesa
 ABC (canção) — música da banda norte-americana Jackson 5
 ABC (álbum) — álbum de estúdio dos Jackson 5
 ABC (notação musical) — notação musical
 ABC (sala de música) — sala de música localizada em Paris, França
 ABC do samba  — Alcione, Beth Carvalho e Clara Nunes

Desporto
 ABC Futebol Clube — clube de futebol brasileiro da cidade de Natal, Rio Grande do Norte
 Associação Brasileira de Cricket
 Académico Basket Clube — clube de Andebol de Braga, Portugal

Outros
 ABC (revista) — denominação comum a um conjunto de três revistas portuguesas publicadas nas décadas de 1920 e 1930: ABC; ABC a Rir e ABC-zinho
 ABC (jornal) — um jornal periódico espanhol

Ou ainda:
 Academia Brasileira de Ciências
 Academia Brasileira de Literatura de Cordel
 Alfabeto — por vezes designado como "ABC"
 America's Best Comics - uma editora de banda desenhada
American Broadcasting Company — rede de televisão e de rádio dos Estados Unidos da América e Canadá
 Australian Broadcasting Corporation - rede de televisão da Austrália
 Curva ABC — em Logística, um método de classificação de informações
 Custeio baseado em atividades — forma de mensuração de custos também denominado Custeio ABC
 Ilhas ABC - ilhas caribenhas pertencentes aos Países Baixos
 Pacto do ABC — estabelecido por Argentina, Brasil e Chile
 Região do Grande ABC — região de municípios da Grande São Paulo, Brasil
 Teatro ABC — teatro localizado no Parque Mayer em Lisboa, Portugal

Ver também

Desambiguações de siglas